Premio Nacional de Ciencias puede referirse a:

 Premio Nacional de Ciencias de Chile
 Premio Nacional de Ciencias y Artes de México